XVII Igrzyska Azjatyckie – zawody sportowe państw azjatyckich, które odbyły się w dniach 19 września–4 października 2014 w Inczonie w Korei Południowej.  W programie zawodów znalazło się 36 dyscyplin. Maskotkami igrzysk były: Chumuro, Vichuon i Barame. Oficjalną piosenką igrzysk była "Only One" zespołu JYJ.

Program i konkurencje

Uczestnicy igrzysk 
W XVII Igrzyskach Azjatyckich wzięło udział 45 reprezentacji, będących członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W nawiasach podano liczbę uczestników danej reprezentacji.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 IA 2014 na stronie Azjatyckiego Komitetu olimpijskiego 

 
Sport w Inczonie